Oregon může být:
 Oregon – stát na severozápadě Spojených států amerických
 Oregon County – okres v Missouri
 Oregon City – město v Oregonu
 Oregon City (Kalifornie) – osada v Kalifornii
 Oregon (Arkansas) – zaniklá osada v Arkansasu
 Oregon (Illinois) – město v Illinois
 Oregon (Kentucky) – osada v Kentucky
 Oregon (Maryland) – osada v Marylandu
 Oregon (Missouri) – město v Missouri
 Oregon (Ohio) – město v Ohiu
 Oregon (Pensylvánie) – osada v Pensylvánii
 Oregon (Tennessee) – zaniklá osada v Tennessee
 Oregon (Wisconsin) – město ve Wisconsinu
 Oregon (Nové Skotsko) – osada v Novém Skotsku v Kanadě
 USS Oregon – různé lodě amerického námořnictva
 Oregon (skupina) – americká jazzová a world music skupina